NGC 7672 (другие обозначения — PGC 71485, MCG 2-59-45, ZWG 431.70, KAZ 568, IRAS23249+1206) — спиральная галактика (Sb) в созвездии Пегас.

Галактика обладает активным ядром и относится к сейфертовским галактикам типа II

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

См. также 
 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог

Примечания 

7672
Пегас (созвездие)
Сейфертовские галактики